Tommy Gunn (nascido em 13 de maio de 1967), é o nome artístico de um ator pornográfico norte-americano. Ele começou sua carreira em filmes pornográficos em 2004. Foi casado com a também atriz pornográfica Rita Faltoyano, de 2005 a 2008.

Em 2012, Gunn lançou sua própria linha de roupas íntimas.

Prêmios 
2005 : AVN Award Best Male Newcomer
2006 : AVN Award Best Supporting Actor para o Pirates
2007 : AVN Award Male Performer of the Year
2011 : XBIZ Award Performeur de l'année (Male Performer of the Year)

Ligações externas

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais de Cherry Hill